Кауркин — русская фамилия.

Известные носители:
 Кауркин, Иван Иванович (1922—2009) — советский и украинский военный деятель, генерал-майор.
 Кауркин, Радислав Вячеславович — российский учёный, кандидат исторических наук, профессор, декан исторического факультета НГПУ.